Guangming ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Guangming (光明新区), einen „neuen Stadtbezirk“ der Stadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong
 Guangming (Xide) (光明镇), Großgemeinde im Kreis Xide in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guangming (Changling) (光明乡), Gemeinde im Kreis Changling in der chinesischen Provinz Jilin
 Guangming (Guiyang) (光明乡), Gemeinde im Kreis Guiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Guangming (Jiangle) (光明乡), Gemeinde im Kreis Jiangle in der chinesischen Provinz Fujian
 Guangming (Mao) (光明乡), Gemeinde im Kreis Mao in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guangming (Pujiang) (光明乡), Gemeinde im Kreis Pujiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guangming (Dongchang) (光明街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongchang in der chinesischen Provinz Jilin
 Guangming (Guangming) (光明街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Guangming in der chinesischen Provinz Guangdong
 Guangming (Helong) (光明街道), Straßenviertel der Stadt Helong in der chinesischen Provinz Jilin
 Guangming (Jagdaqi) (光明街道), Straßenviertel im Unterbezirk Jagdaqi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Guangming (Jinzhou) (光明街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinzhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Guangming (Lubei) (光明街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lubei in der chinesischen Provinz Hebei
 Guangming (Luyang) (光明街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Luyang in der chinesischen Provinz Anhui
 Guangming (Meihekou) (光明街道), Straßenviertel der Stadt Meihekou in der chinesischen Provinz Jilin
 Guangming (Shuangta) (光明街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shuangta in der chinesischen Provinz Liaoning
 Guangming (Shunyi) (光明街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shunyi in der chinesischen Stadt Peking
 Guangming (Taonan) (光明街道), Straßenviertel der Stadt Taonan in der chinesischen Provinz Jilin
 Guangming (Wanghua) (光明街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wanghua in der chinesischen Provinz Liaoning
 Guangming (Xiangyang) (光明街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiangyang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Guangming (Anting) (光明村), Dorf der Großgemeinde Anting in der chinesischen Stadt Shanghai
 Guangming (Caolu) (光明村), Dorf der Großgemeinde Caolu in der chinesischen Stadt Shanghai
 Guangming (Jianhua) (光明村), Dorf im Stadtbezirk Jianhua der Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Guangming (Tianya) (光明社区), Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Tianya der Stadt Sanya in der chinesischen Provinz Hainan